Грéзе ()  — прізвище, більш або менш поширене в країнах Західної Європи та у США.

 Грезе Микола Самуїлович (1886—1942) — знаний український радянський ентомолог, фахівець з лісової ентомології.
 Грезе Борис Самуїлович (1888—1942) — російський гідробіолог, що викладав у Костромі, а згодом завідував лабораторією в НДІ озерного та річкового рибного господарства; брат М. С. Грезе.
 Грезе Володимир Миколайович (1915—1988) — радянський гідробіолог тривалий час жив й працював в Севастополі; син М. С. Грезе.
 Грезе Іраїда Іванівна (1915—1982) — радянський гідробіолог і зоолог, кандидат біологічних наук; дружина В. М. Грезе.
 Грезе Олена Володимирівна — випускниця  Харківського національного університету ім. Каразіна, кандидат психологічних наук; дочка В. М. Грезе
 Грезе Ферланд-Яків (?–1905) — служив на першому російському броненосці «Наварин» у машинній команді і загинув разом з кораблем у Цусімській битві.
 Роберт Грезе (Robert E. Grese) — американський еколог, професор, фахівець з ландшафтного дизайну і відновлюваної екології.
 Ірма Грезе (Irma Grese) (1923—1945) — наглядачка нацистських таборів смерті.
  (нар. 1960) — французький політик.
 Не виключено, що варіантом прізвища є французьке Greuze («Грез» або «Грьоз»). Його носив, наприклад, Жан-Батіст Грез  (1725—1805) — французький художник.

Примітки 

Прізвища